One Night – spopularyzowana przez Elvisa Presleya piosenka Smileya Lewisa
 One Night – album koncertowy Elvisa Presleya

Zobacz też: